Mecz finałowy Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 odbył się 18 grudnia 2022 roku na Lusail Stadium w Lusajlu. Mistrzostwo świata zdobyła reprezentacja Argentyny, która pokonała, obrońców tytułu, reprezentację Francji po rzutach karnych 4:2 (po 120 minutach był wynik 3:3) i tym samym zdobyła Puchar Świata FIFA. Arbitrem głównym tego meczu był Szymon Marciniak, który był pierwszym polskim sędzią głównym w finale mundialu.

Uczestnicy 
vs

Droga do finału

Mecz 

Zawodnik meczu:
 Lionel Messi

Inne wyróżnienia

 
MISTRZ ŚWIATA 2022

ARGENTYNA TRZECI TYTUŁ

Przypisy

Linki zewnętrzne 
 FIFA: Strona Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej 2022 

Mistrzostwa Świata w Piłce Nożnej 2022
Mecze finałowe Mistrzostw Świata w Piłce Nożnej